Pico hace referencia a varios artículos:

Aves
 Pico (zoología), mandíbula de las aves y de algunos otros animales.
 Picos o pájaros carpinteros; las aves de la familia Picidae.

Gastronomía
 Pico de gallo,  variedad de ensaladas regionales de la gastronomía mexicana que siempre incluyen verduras o frutas frescas cortadas en cubitos.
 Picos de pan, una especie de palillo de pan.

Geografía
 Pico (Italia), localidad y municipio de la provincia de Frosinone .
 General Pico, ciudad de la provincia de La Pampa (Argentina).
 Isla del Pico, en el archipiélago de las Azores (Portugal).
 Montaña del Pico, la más elevada de Portugal, en la isla del Pico (Azores).
 Pago de Pico, localización de los promaucaes en el Chile prehispánico.
 Pico (Metro de Los Ángeles), estación del metro de Los Ángeles.
 Río Pico (Chubut), localidad de la provincia del Chubut (Argentina).
 Cima (topografía) o pico de una montaña o volcán.

Ríos
 Río Figueroa/Pico; de Argentina y Chile.
 Río Pico (España)

Herramientas y armas
 Pico (herramienta), herramienta de trabajo para cavar en la tierra.
 Pico de Cuervo, subcategoría de arma contundente a una mano.

Personas
 Andrés Pico (1810-1876), gobernador mexicano de la Alta California.
 Blas Pico, (1783-1868), militar argentino.
 Eduardo Pico, (1834-1904), militar argentino.
 Francisco Pico (militar) (1771-1819), militar argentino.
 Francisco Pico (hijo) (1805-1875), político argentino.
 Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), humanista y pensador italiano.
 Octavio Sergio Pico (1867-1943), ingeniero y político argentino.
 Pedro E. Pico, (1882-1945), dramaturgo, periodista, abogado y guionista cinematográfico argentino.
 Pío de Jesús Pico (1801-1894), último gobernador mexicano de la Alta California.
 Xosé Manuel Olveira, Pico (1955-2013),  actor español.
 Walter Pico (n. 1969), futbolista argentino.

Televisión, cine y videojuegos
 El pico (Phineas y Ferb), episodio 94 de la serie animada Phineas y Ferb.
 El pico, película española de 1983, dirigida por Eloy de la Iglesia.
 Sega Pico, videoconsola fabricada por SEGA, orientada a los niños.
 Pico, Personaje de Pico's School y Friday Night funkin

Además
 Pico (prefijo) (símbolo p), prefijo del Sistema Internacional de Unidades que indica un factor de 10−12.
 Pico (mitología); en la mitología romana, un hijo del dios Saturno que vivía en el monte Aventino.
 Pico (editor), editor de texto para sistemas Unix.
 En Chile y Costa Rica la palabra pico se usa para denotar el pene y por este motivo se considera malsonante en estos países.

Enlaces externos